Sigles del Museu d'Història de Catalunya
 Complex d'histocompatibilitat principal (MHC, de l'anglès major histocompatibility complex)